Tenisowy turniej WTA Bangkok Open 2007 – tenisowy turniej rozegrany w dniach 8 - 16 października w tajlandzkim Bangkoku na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 200 tysięcy dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007